Landgericht Landau steht für:

 Landgericht Landau in der Pfalz, Landgericht in Rheinland-Pfalz
 Landgericht Landau an der Isar, Landgericht älterer Ordnung in Bayern